SaskTel Tankard 2014, turniej wyłaniający mistrzów Saskatchewanu mężczyzn w curlingu. Zawody odbyły się w dniach 29 stycznia-2 lutego 2014 w Shaunavon, na lodowisku Crescent Point Wickenheiser Centre.

W zawodach wzięło udział 16 drużyn, grały potrójnym systemem knock-out do wyłonienia czterech najlepszych. Tytułów mistrzowskich bronił Brock Virtue. Mistrzem Saskatchewanu został Steve Laycock, w finale pokonał 7:6 Brocka Virtue. W 8. endzie finału Virtue złamał szczotkę, za co został wykluczony z dalszej gry.

Triumfator wystąpi jako reprezentacja prowincji na Tim Hortons Brier 2014 w Kamloops.



Drużyny

Runda A

A1 
29 stycznia 2014; 15:00

A2 
29 stycznia 2014; 15:00

A3 
29 stycznia 2014; 15:00

A4 
29 stycznia 2014; 15:00

A5 
29 stycznia 2014; 19:00

A6 
29 stycznia 2014; 19:00

A7 
29 stycznia 2014; 19:00

A8 
29 stycznia 2014; 19:00

A9 
30 stycznia 2014; 8:30

A10 
30 stycznia 2014; 8:30

A11 
30 stycznia 2014; 8:30

A12 
30 stycznia 2014; 8:30

A13 
30 stycznia 2014; 19:00

A14 
30 stycznia 2014; 19:00

A15 
31 stycznia 2014; 12:00

Runda B

B16 
30 stycznia 2014; 14:00

B17 
30 stycznia 2014; 14:00

B18 
30 stycznia 2014; 14:00

B19 
30 stycznia 2014; 14:00

B20 
30 stycznia 2014; 19:00

B21 
30 stycznia 2014; 19:00

B22 
31 stycznia 2014; 8:30

B23 
31 stycznia 2014; 8:30

B24 
31 stycznia 2014; 12:00

B25 
31 stycznia 2014; 12:00

B26 
31 stycznia 2014; 16:00

B27 
31 stycznia 2014; 20:00

B28 
31 stycznia 2014; 20:00

B29 
1 lutego 2014; 9:00

Runda C

C30 
31 stycznia 2014; 8:30

C31 
31 stycznia 2014; 12:00

C32 
31 stycznia 2014; 8:30

C33 
31 stycznia 2014; 20:00

C34 
31 stycznia 2014; 20:00

C35 
31 stycznia 2014; 16:00

C36 
31 stycznia 2014; 16:00

C37 
1 lutego 2014; 9:00

C38 
1 lutego 2014; 9:00

C39 
1 lutego 2014; 9:00

C40 
1 lutego 2014; 14:00

C41 
1 lutego 2014; 14:00

Play-off

A-B 
1 lutego 2014; 19:00

C1-C2 
1 lutego 2014; 19:00

Półfinał 
2 lutego 2014; 9:30

Finał 
2 lutego 2014; 14:00

Zobacz też 
 Sezon 2013/2014 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
  

2014 w curlingu
2014